Krystyna Prońko
 Krystyna Prońko (album 1975)
 Krystyna Prońko (album 1983)